La Universíada de 1999 fou la XX edició de las Universíades. Es va celebrar a Palma (Mallorca, Illes Balears) del 3 al 13 de juliol de 1999.

Modalitats 
Les modalitats esportives que es varen disputar a la Universíada de 1999 foren:

Medaller 
</noinclude>

Enllaços externs 
 Jornades Olímpiques
 Medaller Universíada '99

Jocs esportius
Competicions esportives del 1999
Segle XX a Palma